Le tampulma, aussi appelé tamprusi, est une langue gourounsi parlée au Ghana.

Écriture 
Le  (GILLBT) a développé un alphabet pour la traduction de la Bible en tampulma.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Langue gourounsi
Langue au Ghana